Иван Спиридонович Булгаков (26 января 1918, Серноводск — 2001, Кировоград) — советский ученый в области вычислительной техники, руководящий работник высшей школы. Ректор Пензенского политехнического института с 1951 по 1960 гг.

Биография 
Родился 26 января 1918 года в послелке Серноводске Сергиевского района Куйбышевской (ныне - Самарской) области. 

В 1936 году окончил Куйбышевский техникум связи. В 1942 году окончил с отличием Куйбышевский индустриальный институт, где все годы учебы был отличником и Сталинским стипендиатом. После окончания института был оставлен в аспирантуре, которую не окончил в связи с начавшейся войной.
До сентября 1944 года работал на ЗИФе, затем поступил в Пензенский индустриальный институт на должность заведующего кафедрой сопромата, работал исполняющим обязанности начальника учебной части, деканом факультета точной механики, доцентом кафедры «Счетно-аналитические машины», заведующим кафедрой «Математические и счетно-решающие приборы и устройства», заместителем директора по учебной и научной работе.

В июне 1953 года в Московском высшем техническом училище имени Баумана защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме: «Исследование механизмов счета вычислительных машин».  

16 сентября 1960 года Приказом Министерства высшего и среднего специального образования (МВ и ССО РСФСР) назначен ректором Пензенского политехнического института (ППИ). Проработал в этой должности до 17 января 1967 года. 4 июля 1967 года освобожден от работы в ППИ в порядке перевода в связи с избранием по конкурсу доцентом Кировоградского филиала Харьковского политехнического института имени Ленина.

Во время ректорства в ППИ избирался членом обкома, депутатом областного и городского Советов. В период работы И.С. Булгакова должность главы высшего учебного заведения стала именоваться «ректор». Им введена традиция посвящения в студенты. Иван Спиридонович сумел в короткий срок создать в институте крупную лабораторию счетных и счетно-аналитических машин и уже в 1946/1947 учебном году обеспечить подготовку первого выпуска инженеров по счетным и счетно-аналитическим машинам.

Автор учебного пособия для вузов СССР «Счетные машины» (1950).

Не стало в 2001 году.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1961);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Примечания

Ссылки 
 Казаков А.Ю. Булгаков Иван Спиридонович // Пензенская энциклопедия. Том 1. Пенза, 2019.
 Биография на сайте ПГУ, ppi.pnzgu.ru, 18.10.2021.

Выпускники СамГУ
Преподаватели Пензенского государственного университета
Ректоры по алфавиту
Ректоры вузов России